Соревнования по санному спорту на I зимних юношеских Олимпийских играх проходили с 15 по 17 января 2012 года. Было разыграно четыре комплекта медалей.

Медали

Общий зачет

Медалисты

Ссылки

Соревнования на зимних юношеских Олимпийских играх 2012